

Patronyme

 Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780), philosophe français.

Toponyme

 Condillac, commune française de la Drôme.